Izraz stržen se v slovenskem jeziku nanaša na osrednji del česarkoli:

v biologiji
stržen predstavlja osrednji, notranji del debla ali stebla oz. odmrli, notranji del tvorbe
v književnosti
bistvo, jedro ideje, problema, pripovedi
v hidrologiji
najgloblji del rečne struge, sredina rečnega toka, glavni tok reke (vodni stržen)
v anatomiji
lasni stržen osrednji del lasu 
v elektrotehniki 
strženska elektroda (elektroda s strženom)

Stržen lahko predstavlja tudi zemljepisna imena v Sloveniji:

Stržen (645 mnm), hrib južno od naselja Podgrad pri Ilirski Bistrici (eden izmed vrhov je tudi Kovačev Stržen, 623 mnm)
Stržen, potok, pritok reke Pivke
Stržen, pritok Cerkniškega jezera
Stržen, pritok reke Reke